Zum Ochsen steht für:

 Gasthaus zum Ochsen (Engen)
 Gasthaus zum Ochsen (Eschenau)
 Gasthaus zum Ochsen (Ladenburg)
 Gasthaus zum Ochsen (Mannheim)
 Gasthof zum Ochsen (Stetten im Remstal)
 Brauerei zum Ochsen, Tübingen, siehe Lustnau #Brauerei zum Ochsen Carl Heinrich

Siehe auch:
 Zum Roten Ochsen